Американский штат Южная Дакота состоит из 66 округов. По данным на 2014 год население штата составляло  человек, то есть в одном округе в среднем проживало  человека. Площадь штата составляет  км², то есть средняя площадь округа составляет 3026 км², а средняя плотность населения — 4,1 человека на квадратный километр. Столица штата, Пирр, располагается в округе Хьюс. Наиболее населённый округ — Миннехаха. Население наименее населённого округа Джонс составляет 1006 человек (2010 год). Округ Мид наибольший по площади (9020,5 км²), а Клей — наименьший (1080,6 км²)

В округах Тодд и Оглала-Лакота нет окружных центров. Город Хот-Спрингс в округе Фолл-Ривер является административным центром Оглала-Лакота. Виннер в округе Трипп — административный центр Тодд. Многие из сельскохозяйственных округов Южной Дакоты были наиболее населены в 1920-х годах. Население части округов затем начало снижаться и продолжает в XXI веке из-за миграции и низкой рождаемости.

Примечания 

Южная Дакота
Округа